Proton – azienda automobilistica malese
Proton – azienda tecnologica svizzera
ProtonMail – servizio di posta elettronica criptata fornito da Proton AG
Proton – vettore astronautico sovietico
Proton – satellite artificiale sovietico
Proton – layer di compatibilità tra Microsoft Windows e Linux
Proton KR – denominazione con cui ha corso nel motomondiale in MotoGP il Team KR
Proton Competition – scuderia tedesca di automobilismo sportivo